Первая лига 1972/1973 () — 33-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Влазния» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1972/1973
Албания
Албания
Спорт в Албании в 1972 году
1973 год в Албании